

Vocabulaire du football 
 La Liga est le nom usuel du Championnat d'Espagne de football ;
 La Liga est le surnom du club de football équatorien de la Liga Deportiva Universitaria Quito.